Bowling Green több dologra utalhat:
 Bowling Green (Kentucky), a Western Kentucky University található itt
 Bowling Green (Florida), (a Kentucky városról lett elnevezve)
 Bowling Green (Indiana)
 Bowling Green (Missouri)
 Bowling Green (New York City), New York városának legrégebbi közparkja
 Bowling Green (IRT Lexington Avenue Line), a New York-i közparkhoz közeli metróállomás
 Bowling Green (Ohio)
 Bowling Green State University
 Bowling Green (Dél-Karolina), elhagyatott
 Bowling Green (Virginia)
Németország
 Bowling Green (Wiesbaden), közpark a fürdő előtt
Kanada
 Bowling Green (Dufferin County, Ontario)
 Bowling Green (Chatham-Kent, Ontario)